Ваган () — автомат армянского производства, разработанный инженером Ваганом Манасяном.

"Ваган" разработан на основе экспериментального автомата калибра 7,62х39 мм (иногда называемого МБК-2), спроектированного Манасяном во время службы в Советской армии. Автоматика оружия работает на принципе полусвободного затвора, что позволяет упростить конструкцию для полукустарного производства. Оружие может быть укомплектовано подствольным гранатомётом ГП-30, штык-ножом, оптическим прицелом.

История создания 
Основы конструкции «Вагана» были заложены Ваганом Манасяном в 1952 году. Тогда на полигоне НИПСМВО ГРАУ в Коломне был испытан пистолет-пулемет его разработки под патрон 7,62×25 мм ТТ. Комиссия наблюдавшая за ходом испытаний решила, что «разработка такого образца нецелесообразна».

Спустя два года Манасян представил на испытание автомат под патрон 7,62х39 мм образца 1943 года, работавший на принципе отдачи полусвободного затвора. Заключение комиссии было следующим: «7,62-мм автомат Манасяна под патрон обр. 1943 г. по боевым и эксплуатационным характеристикам не обладает никакими преимуществами перед 7,62-мм автоматом Калашникова и имеет по сравнению с ним целый ряд существенных недостатков».

В 1992 году Манасян вновь реализовал свои идеи, создав автомат, названный «Ваган», в честь конструктора. Однако производство оружия не вышло за рамки экспериментальных образцов.

Изображения

Примечания

Ссылки 
 Испытания оружия на сайте YouTube 
 VAHAN 7.62x39mm (1952) 
 VAHAN assault rifle 

Автоматы Армении
Оружие под патрон 5,45 × 39 мм
Оружие с полусвободным затвором
1992 год в Армении
Появились в 1990-е годы в Армении